L'Empire Tower ou Vista Tower est un gratte-ciel de bureaux situé à Kuala Lumpur en Malaisie et comportant 62 étages pour .
L'Empire Tower est un gratte-ciel de Bangkok qui mesure 227 m pour 62 étages, ce qui en fait le cinquième plus haut édifice de Thaïlande.